Johnson Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Johnson Airport (Alaska)
 Johnson Airport (Delaware)
 Johnson Airport (Kankakee County, Illinois)
 Johnson Airport (Stephenson County, Illinois)
 Johnson Airport (Michigan)
 Johnson Airport (Marshall County, Minnesota)
 Johnson Airport (Renville County, Minnesota)
 Johnson Airport (Wright County, Minnesota)
 Johnson Airport (North Dakota)
 Johnson Airport (Virginia)